Het ATP-toernooi van Parijs 2016 werd van 31 oktober tot en met 6 november gespeeld in de Franse hoofdstad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale John Isner met 6-3, 6-7 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Henri Kontinen en John Peers. Zij versloegen in de finale Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut met 6-4, 3-6 en [10-6].

Het toernooi van 2016 trok bijna 130.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Parijs
ATP-toernooi van Parijs